U-53:

Немецкие подводные лодки 
 U-53 (1916)
 UB-53
 UC-53
 U-53 (1939)